

Населені пункти та їхні частини

 Клетня — село в гміні Стенжиця Рицького повіту Люблінського воєводства
 Клетня — село в гміні Ґомуніце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Клетня — колонія в гміні Ґомуніце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки